Маллах ( ; , «курган») — деревня в Ирландии, находится в графстве Каван (провинция Ольстер) рядом с трассами  и .

Демография 
Население — 679 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 479 человек.

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Каван